125-річчя з дня народження П. М. Лебедєва () — ювілейна монета СРСР вартістю 1 карбованець, випущена 6 березня 1991 року. Монета присвячена 125-річчю з дня народження Петра Миколаєвича Лебедєва (8 березня 1866 — 14 березня 1912) — видатний російський фізик-експериментатор, першим підтвердив на досвіді висновок Максвелла про наявність світлового тиску. Творець першої в Росії наукової фізичної школи, професор Московського університету (1900–1911). Був звільнений в результаті дій міністра освіти, відомих як «справа Кассо».

Історія 
Монета карбувалася на Ленінградському монетному дворі (ЛМД). Монета належить до найбільшої серії монет, присвячених видатним особистостям, яка була розпочата в 1983 році.

Різновид 
Невелика партія тиражу даної монети була викарбувана з помилкою у році випуску монети — замість «1991» був викарбуваний «1990» рік.

Опис та характеристики монети

Аверс 
У верхній частині диска — Державний герб Союзу Радянських Соціалістичних Республік (являє собою зображення серпа і молота на фоні земної кулі, в променях сонця і в обрамленні колосся, перев'язаних п'ятнадцятьма витками стрічки); під гербом — напис «СССР», знизу — велика стилізована цифра «1», під нею — півколом розміщено слово «РУБЛЬ» ще нижче уздовж канта знаходиться дата випуску монети — «1991».

Реверс 
На реверсі монети, в лівій її частині, представлений портрет, присвячений Петру Миколайовичу Лебедєву. Правіше портрета, в два рядки викарбувані роки його життя «1866» і «1912», трохи нижче яких представлена фізична формула тиску світла. Нижче портрета розташоване стилізоване зображення досвіду Лебедєва. Біля канта монети у верхній правій частині півколом викарбувано напис «П. Н. ЛЕБЕДЕВ».

Гурт 
Гурт гладкий з вдавленим написом-позначенням номіналу: «ОДИН РУБЛЬ», дублюється два рази і розділений двома крапками.

Автори 
 Художник: О. О. Колодкін
 Скульптор: О. О. Новічков

Вартість монети 
Ціну монети — 1 карбованець встановив Держбанк СРСР у період реалізації монети через його філії. Сучасна вартість монети звичайного випуску серед колекціонерів України (станом на 2014 рік) становить приблизно 20-25 гривень, монети викарбувані з якістю пруф понад 50 гривень.

Див. також 
 Пам'ятні та ювілейні монети СРСР
 Радянський карбованець
 Ювілейна монета

Джерела 
 Опис монети на сайті collection-coin.ru 

Ювілейні монети СРСР